Als Unerlaubte Entfernung gilt:

 beim Militär das befehlswidrige Fernbleiben von der Truppe; siehe Unerlaubte Entfernung (Militär)
 im Straßenverkehr das rechtswidrige Verlassen eines Unfallortes; siehe Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Siehe auch:
 Fahnenflucht
 Eigenmächtige Abwesenheit
 Entfernung von der Truppe, Erzählung von Heinrich Böll